Гедвилас () — литовская фамилия. Её женские варианты Гедвилене (Gedvilienė; замужняя женщина) и Гедвилайте (Gedvilaitė; незамужняя женщина).

Известные носители 
 Гедвилас, Видас (, род. 1959) — литовский баскетбольный тренер, доктор биомедицины, политический и общественный деятель.
 Гедвилас, Мечисловас (, 1901—1981) — литовский коммунистический деятель.